Мисс Россия 2007 — 16-й национальный конкурс красоты Мисс Россия, финал которого состоялся 14 декабря 2007 года. Победительницей конкурса стала Ксения Сухинова.

Результаты

Участницы

Подробнее об участницах 
Евгения Обухова из Анапы в возрасте 19 лет участвовала в конкурсе Supermodel of Russia 2005, заняла 2 место.
Ирина Травкина — победительница конкурса «Мисс Архангельск-2005».
Нина Гурина — 18-летняя уроженка Армавира, победительница конкурса «Мисс Ставрополь».
Анна Ботова — родилась 25 марта 1987 года. Мисс Средиземноморье — 2011, мисс Астраханская область — 2007, 1-я вице-мисс конкурса «Мисс Волга — 2008», мисс Рунет — 2010, мисс Весна в конкурсе «Miss Bikini International — 2010» и других..
Яна Егиазарян — родилась в 1987 году. Родом из Новоалтайска, Мисс Барнаул 2007 и участница конкурса "Жемчужина Сибири 2012".
Юлия Дрягина — победительница конкурса "Мисс Челябинск 2007". Участвовала в конкурсах "Мисс Россия 2007" и "Мисс Поволжье 2013", на котором стала первой вице-мисс.
Дарья Дементьева — 16-летняя победительница конкурса "Мисс Екатеринбург 2006".
Дарья Логинова родилась в 1989 году в городе  Иваново. "Мисс Юность 2006" на конкурсе "Ивановская красавица", участница конкурсов красоты (Мисс Россия 2007, Краса России 2007).
Азида Эфендиева — Первая вице-Мисс на конкурсе «Краса Северного Кавказа — 2007» родом из Нальчика.
Елена Валиахметова — "Мисс Ростов" родом из Каменска-Шахтинского.
Екатерина Василенко — Первая вице-мисс на конкурсе «Мисс Дальний Восток-2007».

Также 
 Ксения Сухинова выиграла конкурс Мисс Мира 2008.
 Вера Красова заменила Ксению Сухинову на конкурсе Мисс Вселенная 2008 где стала третьей вице-мисс.

Примечания 

Мисс Россия
События 14 декабря
Декабрь 2007 года
2007 год в Москве